О́пиум (из , также о́пий) — сильнодействующий наркотик, получаемый из недозрелых коробочек снотворного мака (). Содержит около 20 алкалоидов, однако наркотическим действием обладает только часть из них, которая называется фенантреновая группа. В традиционной медицине благодаря высокому содержанию морфиновых алкалоидов использовался как сильное болеутоляющее средство. Однако он быстро вызывал наркотическую зависимость и теперь применяется лишь как сырьё для получения медицинских препаратов (морфина, кодеина, папаверина и других), а также для синтеза наркотика героина.

История 

Опиум известен человечеству как минимум в течение последних 6 тысяч лет. Снотворное действие опиума упоминается в шумерских таблицах IV тысячелетия до н. э. Во II тысячелетии до н. э. его знают народы восточного Средиземноморья. В руках статуэтки минойской культуры (XIII в. до н. э.) находится головка опийного мака. Опиум применялся в Древней Греции: его действие упоминал Гесиод (VIII в. до н. э.), Геродот (V в. до н. э.), болеутоляющие свойства упоминал Гиппократ. Гомер писал о напитке, который даёт забвение печалей и снимает горе. Предполагается, что Цирцея опоила настойкой опия Одиссея и его спутников, а лотофаги — народ древнегреческой мифологии, населявший побережье Северной Африки, потребляли опий. В Южной Азии опиум начали употреблять благодаря войскам Александра Македонского (IV в. до н. э.), которые занесли культуру опия и навык его употребления. В дальнейшем (в 1-м тысячелетии н. э.) употребление опиума распространилось на восток, в Индию, Китай. Из Индии опиум был распространён по всей Юго-Восточной Азии, где на смену употребления внутрь опиума (опиофагии) пришло курение опиума (опиокурение; известно с XVII в.). Первый медицинский препарат в Европе, изготовленный из опиума, прописал больному в XVI веке знаменитый Парацельс. Парацельс называл опиум камнем бессмертия и часто использовал его в своей практике. Лекарственную настойку опиума на спирту Парацельс назвал лауданумом. Лауданум считали панацеей в течение трёх столетий, он применялся при слабости и истощении, при бессоннице и возбуждении, при кашле, поносе, кровотечении, болях. Книга «Исповедь англичанина, употреблявшего опиум» была опубликована английским писателем Томасом де Квинси в 1821 году. Данный поэт умер на семьдесят пятом году жизни, вопреки предсказаниям медиков, предвещавших Де Квинси преждевременную кончину. Возможно, благодаря этому опиум исчез из фармакопеи значительно позднее. Пик употребления опиума в Европе пришёлся на конец XIX века.

Производство 

Опиум получают из опийного мака, надрезая его плод, головку, после опадения лепестков. Вытекающее белое смолистое вещество постепенно твердеет и становится коричневым. Это и есть опиум, который содержит около 20 алкалоидов, включая морфин (10 %), кодеин (0,5 %), наркотин (носкапин), тебаин и папаверин:558.

В настоящее время основные посевные площади опийного мака сосредоточены в т. н. «Золотом треугольнике» (Северный Таиланд, Лаос, Мьянма), а также в Афганистане. По данным ежегодного доклада управления ООН по наркотикам и преступности, площадь посева опийного мака в Афганистане сейчас превосходит плантацию коки в Колумбии, Перу и Боливии, вместе взятых, и составляет 193 000 га (на 2006 год в Афганистане производилось 92 % от его всемирного производства равного 6630 тонн). По данным
экспертов, сбор урожая опиумного мака в 2007 году возрос до 8200 тонн — это в 2,4 раза больше, чем в 2002 году, когда коалиционные войска начали боевые действия против армии талибов. В то же время, по данным ООН, в северной части страны, находившейся под контролем проамериканского правительства, посевы мака сокращались, а сбор зерновых растёт. В южных районах Афганистана, где сильны позиции «Талибана», складывается противоположная ситуация.

В СССР 
По данным ООН, в СССР выращивание опийного мака и производство опия велось на предприятиях главка «Лекарстпром», находившегося в подчинении Минмедпрома. В частности, промышленные плантации мака находились в Киргизской ССР в районе озера Иссык-Куль. Селекцией опиумного мака, а также разработкой агротехники выращивания занимался «Всесоюзный институт лекарственных растений» (ВИЛР). Институтом были разработаны новые сорта опийного мака «Пржевальский-222» (ранний), «Пржевальский-D250» и «Пржевальский-133» (поздний).

Усовершенствованная агротехника, разработанная советскими учёными, позволяла получать примерно 35 кг опиума-сырца с гектара посевов, что соответствовало примерно 5 кг чистого морфина.

Опиум-сырец советского производства должен был удовлетворять следующим требованиям (ГОСТ 4813-51):
 внешний вид — тестообразная однородная серая масса без посторонних включений (фрагментов маковых головок или иных частей растения);
 содержание влаги — не более 45%;
 содержание морфина в сухом веществе — не менее 10%, кодеина — не менее 1%.

В 1953 году СССР вошёл в число семи стран, которым ООН официально разрешила экспорт опиума (другие шесть — Болгария, Греция, Индия, Иран, Турция и Югославия).

Применение 

Опиум служит сырьём для производства лекарственных препаратов группы опиатов: кодеина, морфина, и наркотика — героина.

В СССР опийная настойка (желудочное средство) была снята с производства в 1952 году.

В настоящее время производятся только лекарственные препараты на базе очищенных алкалоидов мака, а также их полусинтетических производных. Их отпуск ограничен законодательством относительно оборота наркотических средств.

Правовой статус 
Опий (в том числе медицинский) внесён в Список I наркотических средств, оборот которых в Российской Федерации запрещён в соответствии с законодательством Российской Федерации и международными договорами Российской Федерации.

В феврале 1950 года в Китайской Народной Республике пришедшей к власти КПК был принят «антиопиумный закон», запрещавший производство и сбыт опиума. По самым скромным данным, не менее 80 тысяч человек было арестовано по обвинению в наркоторговле, каждый сотый был расстрелян. Считается, что этот нормативный акт сыграл важную роль в падении объёмов наркоторговли в КНР.

Терминология 
 Кокнар (кукнар, кухнар) — маковая соломка.
 Лауданум (Laudanum) — опийная настойка на спирту. Искусствоведы считают, что картины крупнейшего представителя викторианской сказочной живописи Джона Анстера Фицджеральда написаны именно под влиянием лауданума.

В массовой культуре 
 Известное сравнение религии с опиумом у Карла Маркса имеет в виду анестезирующее и одурманивающее свойство опиума. В контексте эта фраза звучит так: «Религия — это вздох угнетённой твари, сердце бессердечного мира, подобно тому, как она — дух бездушных порядков. Религия есть опиум народа. Упразднение религии, как иллюзорного счастья народа, есть требование отказа от такого положения, которое нуждается в иллюзиях».

 В советском фильме «Пираты XX века» большой груз опиума является целью нападения морских пиратов на грузовое судно «Нежин». Сюжет фильма основан на реальных событиях: в конце 1970-х годов в газете «Известия» была опубликована заметка о нападении пиратов на итальянское судно, перевозившее урановую руду, тогда морские разбойники похитили 200 тонн груза и убили всех членов экипажа. Один из авторов сценария и режиссёр фильма Борис Дуров так высказался о выборе специфики груза:

В те годы сценарий будущего фильма должен был пройти цензуру. Тут-то нам и зарубили уран. Тогда мы предложили «погрузить» на корабль опиум для фармацевтической промышленности — товар на миллионы долларов. Поднялся такой шум: никаких наркотиков, это пропаганда! Я разозлился: «Это же для фармацевтической промышленности! Наркотики, говорите, нельзя? А что же везти кораблю: пустые бланки партийных билетов? Потеря партийного билета — тяжкое преступление». В общем, опиум мы отстояли''.

См. также 

 Героин
 Депрессанты
 Анальгетики
 Морфинановые алкалоиды
 Психоактивные вещества
 Опий-сырец
 Опиумная война

Примечания 

Алкалоиды
Анальгетики
Опиоиды
Препараты, оборот которых запрещён в РФ (Список I)